Екатерина Сергеевна Загори́й (Котенко) (род. , Львов) — украинский медиаэксперт, меценатка, соосновательница семейного благотворительного фонда Zagoriy Foundation, член опекунского совета БФ «Таблеточки», сената Украинского католического университета и Наблюдательного совета Аспен Института Киев, экс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 

Вошла в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» (2018), в «Топ-100 успешных женщин Украины») (2020).

Биография

Образование 

В 2000 году получила высшее образование в Львовском национальном университет имени Ивана Франко на экономическом факультете по специальности «Социология» и получила квалификацию «Специалист-социолог; Преподаватель социологии».

В 2008 году стала выпускником Aspen Ukraine. В 2009 году стала выпускником Украинской школы политических студий Летнего университета демократии Школы политических исследований Совета Европы.

Деятельность 
Трудовая деятельность

2000—2002 — директор неправительственной организации «Образовательный ресурсный центр» в г. Львов.

2002—2005 — исполнительный директор Ассоциации сетевого теле- и радиовещания Украины в Киеве.

С 2005 по 2014 год — исполнительный директор Ассоциации «Индустриальный Телевизионный Комитет» в г. Киев. По оценке «Фокуса», еще до 2010 года Катерина Загорий стала главным защитником телевизионного бизнеса в Украине.

4 июля 2014 года избрана членом Национального Совета по вопросам телерадиовещания.

Общественная деятельность

С 2002 года — постоянный член общественных советов, рабочих групп и экспертных коллегий в сфере телерадиовещания и медиаменеджмента.

С июля 2005 года по август 2007 года — член Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Вышла из комиссии из-за того, что НЭК полностью нивелировало свою роль и обязанности перед обществом, и сейчас нещадно критикует НЭК и требует его отмены.

С 2012 года — член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Министерстве культуры Украины.

Входила в состав экспертного жюри международных телевизионных конкурсов и фестивалей, таких как: Banff, ТЭФИ Содружество, Impact Awards.

За время своей деятельности представляла интересы телевизионной отрасли в общественных советах, рабочих группах и экспертных коллегиях по медиа и свободе слова, а именно: общественные советы при Комитете ВРУ по вопросам свободы слова и информации, при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, по вопросам информационно-коммуникационных технологий, при Государственной таможенной службе Украины, при Государственном Комитете телевидения и радиовещания, при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, при Государственной службе интеллектуальной собственности, при Государственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, при Антимонопольном комитете Украины, при Государственной службе по вопросам защиты персональных данных, при Министерстве юстиции Украины. 

C 2017 года состоит в опекунском совете БФ «Таблеточки», в 2021 году стала членом сената Украинского католического университета и Наблюдательного совета Аспен Института в Киеве.

Благотворительная деятельность
В 2015 году Катерина Загорий вместе с Глебом и Владимиром Загориями основала «Фонд семьи Загорий» (Zagoriy Foundation), который действует с целью системно реализовывать благотворительные проекты (прежде всего направленные на развитие культуры благотворительности).

В 2018 году Катерина Загорий стала одним из инициаторов глобального движения «Щедрый вторник» в Украине (зародилось в США), которое впервые стартовало 27 ноября 2018 года.

Семейное положение 

Муж – Загорий Глеб Владимирович, совладелец ЧАО «Дарница», ПАО «Фармак», ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод»». Воспитывает сына.

Награды 
«100 самых влиятельных женщин Украины» журнала «Фокус»:
 2010 — 88 позиция;
 2017 — 53 позиция;
 2018 — 73 позиция.

«Топ-100 успешных женщин Украины» журнала «НВ»:
 2020 — 37 позиция;
 2021 — 46 позиция.

Премия «Женщина Украины» 2020 – номинация «Социальный вклад».

Примечания

Ссылки 
 

  на YouTube

 Інтерв’ю з Катериною Загорій на сайті givingtuesday.org.ua 

 Катерина Загорій: 5 важливих меседжів для благодійних організацій на сайті prostir.ua 

 Благо-принципи: Три думки про етику у благодійності на WoMo 

 Благо-мати: Як навчити дитину віддавати на WoMo 

 Громадянське суспільство в обличчях. Співзасновниця Zagoriy Foundation розповіла, що заважає розвитку культури благодійності в Україні на НВ 

Выпускники Львовского университета